Triangulum Háromszög csillagkép
 Triangulum (hangszer) fémháromszög